|-
| 181001 - ||  || 3 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 181002 - ||  || 5 iulie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 181003 - ||  || 7 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181004 - ||  || 7 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181005 - ||  || 4 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181006 - ||  || 10 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181007 - ||  || 10 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181008 - ||  || 5 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181009 - ||  || 13 iulie 2005 ||  || 
|-
| 181010 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181011 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181012 - ||  || 2 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181013 - ||  || 9 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181014 - ||  || 9 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181015 - ||  || 11 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 181016 - ||  || 11 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181017 - ||  || 11 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181018 - ||  || 12 iulie 2005 ||  || 
|-
| 181019 - ||  || 2 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181020 - ||  || 3 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 181021 - ||  || 9 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181022 - ||  || 10 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181023 - ||  || 7 iulie 2005 ||  || 
|-
| 181024 - ||  || 7 iulie 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 181025 - ||  || 28 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 181026 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181027 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181028 - ||  || 27 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181029 - ||  || 27 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181030 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181031 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181032 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181033 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181034 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181035 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181036 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181037 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181038 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181039 - ||  || 30 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181040 - ||  || 31 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181041 - ||  || 30 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181042 - ||  || 16 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 181043 Anan || 2005 PV || 4 august 2005 || Nakagawa || Nakagawa
|-
| 181044 - ||  || 1 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 181045 - ||  || 1 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 181046 - ||  || 2 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 181047 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181048 - ||  || 6 august 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 181049 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181050 - ||  || 2 august 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 181051 - ||  || 6 august 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 181052 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181053 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181054 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181055 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181056 - ||  || 11 august 2005 ||  || , 
|-
| 181057 - ||  || 9 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 181058 - ||  || 6 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181059 - ||  || 22 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181060 - ||  || 22 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181061 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181062 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181063 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181064 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181065 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181066 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181067 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181068 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181069 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181070 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181071 - ||  || 25 august 2005 ||  || 
|-
| 181072 - ||  || 25 august 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 181073 - ||  || 25 august 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 181074 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181075 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181076 - ||  || 27 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181077 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181078 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181079 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181080 - ||  || 22 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 181081 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181082 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181083 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181084 - ||  || 25 august 2005 ||  || 
|-
| 181085 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181086 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181087 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181088 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181089 - ||  || 27 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181090 - ||  || 27 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181091 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181092 - ||  || 28 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181093 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 181094 - ||  || 28 august 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 181095 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181096 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181097 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 181098 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181099 - ||  || 27 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 181100 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-